Холдейн — фамилия. Известные носители:
 Холдейн, Данкан (род. 1951) — британский физик, профессор физики физического факультета Принстонского университета в США, лауреат Нобелевской премии по физике (2016);
 Джон Холдейн:'''
 Холдейн, Джон Бёрдон Сандерсон (1892—1964) — английский генетик, член Лондонского королевского общества, один из создателей синтетической теории эволюции, сын физиолога Дж. С. Холдейна.
 Холдейн, Джон Скотт (1860—1936) — шотландский физиолог, отец генетика Дж. Б. С. Холдейна.